Azzouz El Houri est un musicien, compositeur, musicologue et professeur de musique orientale belge d'origine marocaine, né à Rabat le .

Biographie 
Azzouz El Houri a étudié le luth oriental au Conservatoire national de Rabat où il obtient un premier prix en 1991. Il travaille entre 1982 et 1997 comme compositeur de chansons et musiques de films à la radio-télévision marocaine. En 1995, il fonde l'association « l'Oudaya » consacrée à la musique arabo-andalouse. Depuis 1998, il anime des émissions musicales sur les radios Al manar la radio arabe en Belgique, RTBF.be et FM Brussel.
En 2010, Le maître Azzouz El Houri a créé un cours du Oud en ligne.

Azzouz El Houri a étudié le luth oriental au Conservatoire national de Rabat où il obtient un premier prix en 1991. Il travaille entre 1988 et 1997 comme compositeur de chansons et musiques de films à la radiotélévision marocaine. En 1995, il fonde l'association « l'Oudaya » consacrée à la musique arabo-andalouse. Depuis 1998, il anime des émissions musicales sur les radios Al Manar la radio arabe en Belgique, RTBF.be et FM Brussel. En 2010, Le maître Azzouz El Houri a créé un cours du l’Oud en ligne: www.profoud.com Luthiste rompu à la recherche de l’esthétique. Azzouz El Houri est un musicien, compositeur et musicologue, professeur de musique orientale et luthiste d’origine marocaine vivant en Belgique. Il est né à Rabat le  où il a étudié le luth oriental au conservatoire national (toujours à Rabat) ; il en obtient un premier prix en 1991. Il a composé pour la Radiotélévision marocaine plusieurs chansons, deux musiques de films au Maroc et une participation remarquable à la composition de musique pour la pièce radiophonique de Laurent Duclere en Belgique, sans oublié sa participation à l’Opéra ‘le Grand Carrousel’ en 2000 à Bruxelles. Azzouz El Houri a animé, et anime toujours, pas mal d’émissions musicales sur les ondes de la fréquence arabe de Bruxelles. Il a aussi participé à plusieurs émissions télévisées sur les chaînes marocaines, belges et même internationales. Luthiste rompu à une grande variété de styles, il crée dans ses concerts un climat esthétique particulier qui se communique à l’auditoire. Dans ses compositions, imprégnées de musique sacrée, il revisite le patrimoine arabo-andalou qu’il ouvre vers des horizons contemporains. Azzouz El Houri ne s’arrête pas là. L’artiste a joué sur de moult podiums musicaux à travers toute la Belgique. En voici un bref rappel :

- Compositeur agréer à la R.T.M (Radiotélévision Marocaine) de Plusieurs chansons Sentimentales et nationales marocaines. - Compositeur de deux musiques de films (Génériques) - Fondateur de l’Association « l'Oudaya » de la musique arabe. - Membre actif de bureau Marocain du Droit d’Auteur sous
n° 1495811 à Paris – France. - Auteur de deux livres « Sultan » et « Diwane » - Membre du Comité de l’Union Marocain des Jeunes Musiciens - Professeur de luth oriental pour le centre culturel Piano-Fabriek. - Organisateur, animateur d’une soirée marocaine pour la musique sacrée :
 Concert pour Hogeschool Gent, département Muziek.
 Récital de luth arabe pour Dar El Afrah sous le haut patronage de son excellence Monsieur l ‘Ambassadeur du royaume du Maroc en Belgique.
 Soirée de musique sacrée pour l’Université de Mons-Hainaut.
 50 ans d’immigration des marocains en Belgique.

Publications 
 Auteur de deux livres Sultan et Diwane;
 Enregistrement de l'album audio Safar en 2002.
 Auteur de livre Maqamates
 Auteur de la méthode ProfOud (pour débutants(es))
 Fondateur du Festival international de l'Oud de Bruxelles depuis 2015.

Compositeur marocain
Oudiste marocain
Compositeur belge
Personnalité belge née d'un parent marocain
Naissance en janvier 1966